Выборы в Европейский парламент 1994 года в Ирландии были частью Выборов в Европейский парламент 1994 года. Проводились по системе единого передаваемого голоса. Состоялись 10 июня 1994 года.

Результаты

Детали голосования

Примечания 

Выборы в Ирландии
Выборы 1994 года
События 10 июня
Июнь 1994 года
1994 год в Ирландии
Ирландия